Beaufort é o nome de dois condados dos Estados Unidos:
Condado de Beaufort (Carolina do Norte)
Condado de Beaufort (Carolina do Sul)

Desambiguações de topônimos